Scrub Island ist der Name mehrerer Inseln

im britischen Überseegebiet:
 Scrub Island (Anguilla)
 Scrub Island (Britische Jungferninseln)

in den Vereinigten Staaten:
 Scrub Island (Lake County, Florida)
 Scrub Island (Osceola County, Florida)
 Scrub Island (Glynn County, Georgia)
 Scrub Island (Ware County, Georgia)
 Scrub Island (Maine)